Капа — многозначное понятие:
 Капа — боксёрская сублингвальная защита для полости рта.
 Капа — гавайская ткань.
 Капа — остров в Королевстве Тонга, в составе архипелага Вавау.
 Капа — вид облачения католического священника, напоминающий плащ-накидку.
 Капа — сокращение от Капореджиме (от итал. caporegime — глава «команды», также «Капорегиме» или «Капорежиме»).
 Капа, или кап — наросты на деревьях.
 Капа — женское имя, уменьшительное от Капитолина.
 Капа — целлулоидные капы применяют для аппликаций лекарственных веществ, для отбеливания зубов химическими препаратами, для ретенции — закрепления результатов активного лечения прикуса.
 Капа — жаргонное название элемента струйного принтера, куда сливаются чернила при его автоматической прочистке.
 Менструальная капа — гигиеническое средство.
 Черногорская капа — черногорский национальный головной убор.

Личности 
 Капа, Андер (род. 1992) — испанский футболист.
 Капа, Корнелл (1918—2008) — американский фотограф.
 Капа, Роберт (1913—1954) — американский фотограф и фоторепортёр.

См. также 
 Каппа
 Капо (значения)
 Кап (значения)